Eder (Bíblia) — cidade de Judá
 Eder — cidade da Turquia, também conhecida como Iğdır
 Éder Aleixo de Assis — futebolista brasileiro
 Éderzito António Macedo Lopes — futebolista português
 Éder Citadin Martins — futebolista ítalo-brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos